The Race for the Derby – cortometraggio del 1901 prodotto dalla Hepworth
The Race for the Derby – cortometraggio del 1904 prodotto dalla Warwick Trading Company
The Race for the Derby – cortometraggio del 1906 prodotto da Robert W. Paul